Mohar steht für:
 Bojan Mohar (* 1956), slowenischer Mathematiker
 Mohar (Goldberggruppe) (), ein Berg in der Goldberggruppe in Kärnten

 siehe Mohur, indische Goldmünze